Дми́трий Анто́нович Волкого́нов (22 марта 1928, станица Мангут Кыринского района Читинского округа, РСФСР, СССР — 6 декабря 1995, Москва, Россия) — советский и российский историк, философ, политолог и политик.

Генерал-полковник (1986). Профессор, доктор исторических наук и доктор философских наук. Член-корреспондент РАН с 7 декабря 1991 года по Секции гуманитарных и общественных наук (история России). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995 — посмертно).

Биография 
Отец был расстрелян в 1937 году, мать с тремя детьми была сослана в Ирбейский район Красноярского края, где умерла в 1947 году.

В 1946—1947 годах работал учителем семилетней школы.

Служба в Вооружённых Силах СССР 
В Советской армии с 1949 года.

Член ВКП(б) с 1951 года, вышел из партии в мае 1991 года.

В 1952 году окончил Орловское танковое училище, в 1956 — Военно-политическую академию имени В. И. Ленина (ВПА), адъюнктуру в последней.

Служил в Приволжском и Киевском военных округах, занимал различные должности в политорганах.

В 1963—1971 годах — адъюнкт, преподаватель, заместитель начальника кафедры ВПА им. В. И. Ленина. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию «Нравственное развитие личности советского воина и военно-техническая революция».

С 1971 года работал в Главном политическом управлении Советской Армии и Военно-Морского флота. В том же году защитил докторскую диссертацию по философии «Социологический и гносеологический анализ проблем военно-этической теории (Мораль и война)».

В 1979—1984 годах начальник управления спецпропаганды («психологической войны»).

В 1984—1988 годах — заместитель начальника Главного политического управления СА и ВМФ.

В 1988—1991 годах — начальник Института военной истории Министерства обороны СССР. В 1990 году защитил докторскую диссертацию по истории «Сталинизм: сущность, генезис, эволюция».

Деятельность в Верховном Совете России и органах КПСС 
Депутат Верховного Совета РСФСР в 1985 году.

Делегат XXVII и XXVIII съездов КПСС, XIX конференции КПСС.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР по 60-му национально-территориальному округу (Оренбург), победив во втором туре будущего председателя правительства РФ В. С. Черномырдина. На I съезде был избран членом Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР, был сопредседателем фракции «Левый центр — сотрудничество», координатором депутатской группы «Россия», членом Комитета Верховного Совета по вопросам обороны и безопасности.

С июня по сентябрь 1990 года — заместитель председателя Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР.

С 1990 года вице-президент международной ассоциации военных историков. Был членом правления Философского общества, общества «Знание», членом редколлегий «Военно-исторического журнала» и журнала «Знамя».

С августа 1991 года — председатель Комиссии по упразднению военно-политических органов в Советской Армии.

12 декабря 1991 года, являясь членом Верховного Совета РСФСР, проголосовал за ратификацию Беловежского соглашения о прекращении существования СССР.

Работа в Администрации президента России и Государственной Думе 
С 20 июля 1991 года — Советник президента России по оборонным вопросам.

С 31 декабря 1991 года — член комиссии по определению перечня документов Архива президента Российской Федерации.

С 29 января 1992 года — член Государственной делегации Российской Федерации по подготовке соглашений Российской Федерации с государствами — бывшими союзными республиками по всей совокупности военно-политических вопросов.

С 22 февраля 1992 года — член правительственной комиссии по использованию государственного имущества, находившегося в собственности бывшего Института теории и истории социализма ЦК КПСС.

С 3 апреля 1992 года — член Президентского консультативного совета.

С 4 апреля 1992 года — председатель Государственной комиссии по созданию Министерства обороны, армии и флота Российской Федерации.

С 24 сентября 1992 года по 24 января 1994 года — советник президента Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности.

2 октября 1992 года признано утратившим силу распоряжение президента о его назначении советником президента России по оборонным вопросам.

С 3 июня 1993 года — представитель президента Российской Федерации для участия в Конституционном совещании.

В октябре 1993 года принимал активное участие в разгоне Съезда народных депутатов и Верховного Совета России, будучи помощником замминистра обороны Константина Кобеца. Заместитель руководителя оперативной группы по штурму Верховного Совета. (По свидетельству вице-спикера ВС Ю. Воронина, в разгар расстрела Белого Дома он заявил ему по телефону: «Ситуация изменилась. Президент, как Верховный главнокомандующий, подписал приказ министру обороны о штурме Дома Советов и взял всю ответственность на себя. Мы подавим путч любой ценой. Порядок в Москве будет наведён силами армии».)

В 1993 году избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 1-го созыва, был членом фракции «Выбор России», членом Комитета по обороне.

С 21 октября 1993 года по 26 января 1994 года возложено руководство, на общественных началах, комиссией при президенте Российской Федерации по расследованию фактов бесследной пропажи граждан иностранных государств, а также российских граждан, исчезнувших при невыясненных обстоятельствах за пределами границ бывшего Советского Союза.

С 17 февраля 1994 года — член Совета по кадровой политике при президенте Российской Федерации.

С 18 августа 1994 года — член Экспертно-аналитического совета при президенте Российской Федерации.

С 22 сентября 1994 года — член Комиссии по рассекречиванию документов,.

С 8 ноября 1994 года — председатель Комиссии при президенте Российской Федерации по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести.
Работал до последнего дня своей жизни.

Причина смерти — рак.

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Дети 
Две дочери:
Татьяна Дмитриевна (р. 23.10.1952),
Ольга Дмитриевна (р. 19.02.1960) — специалист по истории русской философии.

Архив Волкогонова 
За период работы в архивах у Дмитрия Антоновича скопилось большое число документов по новейшей истории СССР. После его смерти его дочь Ольга в 1996 году передала архив в Библиотеку Конгресса США, в том числе документы 1967—1995 годов, срок рассекречивания для которых не истёк.

Ныне архив Дмитрия Волкогонова находится в Библиотеке Конгресса США, на него, в частности, ссылается израильский историк Габриэль Городецкий.

Последнюю идеологическую позицию генерала Волкогонова отражает цитата из его последней книги "Семь вождей":Только в конце жизни, после долгой и мучительной внутренней борьбы, я смог освободиться от химеры большевистской идеологии, испытал огромное облегчение и в то же время чувство глубокого сожаления, что потратил впустую столько лет в утопическом плену. Пожалуй, единственное, чего я добился в этой жизни, — это порвать с верой, которую я так долго хранил... Разочарование пришло ко мне сначала как идея, скорее как тоска духовного похмелья. пришло как интеллектуальное замешательство, наконец, как решимость противостоять истине и понять ее...[10]

— Дмитрий Волкогонов, Введение, Вскрытие для империи

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III-й степени
 Орден Почёта (СССР)
 Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Премия Ленинского комсомола (1983) — за цикл работ по исследованию проблем молодёжи, истории и современной деятельности ВЛКСМ
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (10 апреля 1995 года) — за заслуги перед Отечеством, связанные с развитием российской государственности.
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1995 года (27 мая 1996 года, посмертно) — за трилогию «Вожди»: «Сталин», «Троцкий», «Ленин»

Иностранные награды:
 Орден «За боевые заслуги» (МНР)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР)
 Орден Государственного флага III степени (КНДР)
 Орден «9 сентября 1944 года» (НРБ)

Труды 
Написал около 30 книг по истории, философии, проблемам политики, среди последних работ — 6-томник «Вожди» (Сталин, Троцкий, Ленин) и двухтомник «Семь вождей» (о всех генеральных секретарях ЦК КПСС). Его книги переведены на многие языки, изданы в более чем 20 странах мира. Опубликовал свыше 500 научных и публицистических статей по актуальным вопросам политики, философии и истории; был награждён советскими и иностранными орденами, медалями; являлся лауреатом научных и литературных премий.

В 1996 году трилогия Д. А. Волкогонова «Вожди» в шести томах («Сталин», «Троцкий», «Ленин») удостоена Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства.

Список основных работ 

 Актуальные проблемы советской военно-этической теории. — М., 1972.
 Этика советского офицера. — М.: Воениздат, 1973
 Моральные конфликты и способы их разрешения. — М.: Знание, 1974.
 Воинская этика. — М., Воениздат, 1976
 Идеологическая борьба и коммунистическое воспитание. — М.: Знание, 1976
 Беседы о воинской этике. — М., ДОСААФ, 1977
 Научно-технический прогресс и развитие личности. — М.: Знание, 1977
 О героях и героическом. — М.: Знание, 1977
 Школа героизма и мужества. — М.: Воениздат, 1977.
 Милитаристский характер идеологии и политики маоистов. — М., 1978
 На страже социалистического Отечества. — М.: Знание, 1978
 Воинская этика. — М., Знание, 1980
 Методология идейного воспитания. — М., Воениздат, 1980
 Доблести. — М., Молодая гвардия, 1981
 Маоизм: угроза войны. — М., 1981
 Идеология — важнейший фронт классовой борьбы. — М., Знание, 1982.
 Угроза миру — реальная и мифическая. — М., 1982
 Борьба идей и воспитание молодежи. — М., 1983
 Психологическая война. — М., Воениздат, 1983. 2-е изд. — 1984.
 Вооруженные силы в современном мире. — М., Знание, 1984
 Феномен героизма. — М., Политиздат, 1985. —  экз.
 Мужество и память. — М., Воениздат, 1985
 На страже мира и социализма. — М., Знание, 1986
 Оружие истины. — М., Политиздат, 1987. —  экз.
 Советский солдат. — М., Воениздат, 1987.
 Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. М., изд. АПН, 1989
 Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. — Барнаул, 1990.
 Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. — Кемерово, 1990
 Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. — М., Художественная литература. Кн. 1. — 1990., Кн. 2 — 1991. («Роман-газета»)
 Вожди. Трилогия:
 Сталин. В 2 т. — М., Новости, 1991—1992.; Переиздание — 1996.
 Троцкий: Политический портрет. В 2 т. — М., Новости, 1992; 2-е изд. — 1994.
 Ленин. [belousenko.com/wr_Volkogonov.htm Политический портрет. Кн. 1 и 2. — М., Новости, 1994.]
 
 Этюды о времени. — М., 1998.
 Контпропаганда: теория и практика. (1988 — редактор).

Критика 

Ещё в 1989 году в книге «Триумф и трагедия. И. В. Сталин. Политический портрет» Волкогонов писал о Ленине: «Гений этого человека был велик…», «Подлинный социализм, каким его видел Ленин, это когда в центре внимания человек. Ленинская концепция социализма — это демократия, гуманизм, человек, социальная справедливость». Однако уже в 1992 году автор трактует Ленина как «малопривлекательную личность» и «примитивного философа».

Историк Юрий Фельштинский указывает, что в сочинении о Троцком «Волкогонов допускает огромное количество фактических ошибок и неточностей, которыми пестрит буквально каждая страница его двухтомника».

Говоря о двухтомном труде Волкогонова, посвящённом Ленину, философ Ричард Косолапов пишет: «В издании нет абзаца, где бы не содержалась подтасовка, передержка, фальшь, а то и обычная ложь». Я. Г. Рокитянский в своей рецензии на ту же книгу отмечает: «Создаётся впечатление, что, желая соответствующим образом представить Ленина (унизить, оскорбить), автор не всегда себя контролировал».

Ульяновский историк и писатель Жорес Трофимов подверг критическому анализу двухтомник Волкогонова о Ленине. В книге «Волкогоновский Ленин» Трофимов отмечает, что «разрекламированная новинка» Волкогонова — «это вовсе не „политический портрет“, а сборник компилятивных статей, изобилующих к тому же сплетнями, мифами, домыслами, грубыми ошибками».

В обстоятельном разборе книги «Ленин» Н. И. Дедков писал: «Книга Волкогонова, по сути дела, представляет собой длинный мелочный счет, выписанный Ленину. Все включено — и „картежная терминология“, и „заразительный пример“, и преступления Сталина, и застой времен Брежнева. Все негативное, отталкивающее в истории Советского государства, что только можно было найти, собрано, подсчитано и вменено в вину Ленину. И не беда, что для доказательства причастности Ленина ко всем бедам России не хватает фактов — аргументы подменила пламенная речь уверенного в собственной правоте „патриота-демократа“».

Профессор МГУ Олег Хлевнюк указывает, что написавший биографию Сталина, которая «имеет скорее публицистический характер», Волкогонов «не историк, а политик». По замечанию Ольги Эдельман о том же произведении Волкогонова, он «получил возможность ввести в оборот множество новых источников, но этим значение его книги ограничивается, конечно, если не считать того обстоятельства, что само по себе ее появление служило индикатором радикально сменившихся в СССР идеологических установок».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Статья на сайте «Биография.ру»
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&2EB/32700664/index],
 ,
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Открытое письмо генералу Д. А. Волкогонову
 Волкогонов: от сталинизма к антикоммунизму
 Судьба архива генерала Волкогонова

Философы СССР
Историки СССР
Историки России
Военные историки
Родившиеся в Кыринском районе
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Биографы Владимира Ленина
Биографы Иосифа Сталина
Биографы Льва Троцкого
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Советники президента Российской Федерации
Генерал-полковники (СССР)
Умершие от опухоли мозга
Похороненные на Кунцевском кладбище
Делегаты XIX конференции КПСС